Gvozd est un toponyme qui peut désigner :
Gvozd, un village et une municipalité de Croatie située dans le comitat de Sisak-Moslavina ;
Gvozd, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Nikšić.